La expresión «Constitución de 1830» puede referirse a las siguientes constituciones promulgadas en 1830:
  la ecuatoriana, ley suprema del Estado del Ecuador.
  la uruguaya, primera constitución del Estado Oriental del Uruguay.
  la venezolana, cuarta carta magna de Estado de Venezuela.